Domenico De Angelis (1852 – 1904) was een Italiaans schilder. Hij schilderde onder andere landschappen en allegorieën. Een veelgebruikt thema in zijn werk zijn scènes van het Italiaanse volksleven.

Angelis